Dózsa, keresztnév
Dózsa György, dózsa Zikul György az 1514-es parasztfelkelés vezére

Települések
Jászdózsa

Sportegyesületek
Budapesti Dózsa az Újpesti TE neve 1949 és 1956 között
Győri Dózsa SE győri sportegyesület
Pécsi Dózsa a Pécsi Mecsek FC egyik jogelőd sportegyesülete 1950 és 1973 között
Újpesti Dózsa az Újpesti TE neve 1957 és 1991 között
Zalaegerszegi Dózsa a ZTE FC egyik jogelőd sportegyesülete